Korab (berg), hoogste berg van Noord-Macedonië en Albanië
Korab (bergketen), een bergketen op de grens van Albanië en Noord-Macedonië
 Korab (clan), Poolse heraldische clan